TV3, canale televisivo svedese
TV3, canale televisivo lituano
TV3, canale televisivo spagnolo di lingua catalana
TV3, canale televisivo malese
TV3, canale televisivo norvegese
TV3, canale televisivo neozelandese
TV3, canale televisivo irlandese